André Lavergne peut désigner :
 André Lavergne (1913-1992), militaire, Compagnon de la Libération, il achève sa carrière avec le grade de général de corps d'armée ;
 André Lavergne (né en 1946), graveur et dessinateur de timbres.